

Italia 
 Chiesa di Santa Maria del Pino – ad Amalfi
 Chiesa di Santa Maria del Pino – a Coazze

Spagna 
 Basilica di Santa Maria del Pino – a Barcellona